Sérgio O. Russo foi um escritor brasileiro do Rio de Janeiro, pesquisador do gênero Realismo Fantástico e considerado uma referência no gênero.

Escreveu na linha de escritores como Charles Berlitz, Robert Charroux e Jacques Bergier. É autor de uma série de livros populares nos anos 80 e 90 da Coleção Realismo Fantátisco publicados pela Ediouro (Editora Tecnoprint). Esse livros eram de apelo popular e logicamente de custo baixo. Segundo ele mesmo em sua página pessoal é pesquisador sobre a temática do “realismo fantástico” há 35 anos. É autor de 10 livros (7 obras impressas e 3 livros eletrônicos) versando sobre o assunto. A maior de sua obra está hoje fora de catálogo.

Escreveu para vários websites como o Sobrenatural. Segundo o próprio autor num programa de rádio, Debates Culturais na Rádio Livre que foi ao ar dia 25 de dezembro de 2010, cada livro seu vendeu cerca de 300.000 cópias em 10 anos.Faleceu em 26 de novembro de 2021.

Temas recorrentes 
Abaixo veja temas recorrentes em seus livros (mas também em seu website):
 Pedra da Gávea, suposta origem fenícia ou atlântida;
 Arqueologia Insólita
 Continente de Atlântida e Lemúria;
 Egito Antigo, principalmente suas pirâmides e a esfinge;
 Discos voadores e ufologia, um dos temas mais comentados pelo autor, senão o mais;
 Triângulo do diabo, outro tema dos mais recorrentes;
 Terra oca;
 Suposta tecnologia alienígena dos nazistas;
 Sete Cidades
 Relação entre a bíblia e discos voadores
 Relação entre determinados povos e seres oriundos de Atlântida
 Civilizações perdidas;
 Criptozoologia;
 Exobiologia — vida inteligente fora da Terra;
 Cidades secretas na Amazônia
 “A cidade do ano 3000”
 Fenômenos paranormais
 Esoterismo
 Fraternidade Rosa-cruz

Bibliografia

Livros impressos 
 Nas Fronteiras do Desconhecido (1985, Ediouro/Editora Tecnoprint)
 Nos Domínios do Mistério (1985, Ediouro/Editora Tecnoprint)
 Nos Portais do Inexplicável (1986, Ediouro/Editora Tecnoprint)
 Em Busca das Civilizações Perdidas (1987, Ediouro/Editora Tecnoprint)
 Monstros, Seres Estranhos e Criaturas Extraordinárias (1988, Ediouro/Editora Tecnoprint)
 No Paraíso das Coisas Estranhas (1988, Ediouro/Editora Tecnoprint)
 O Livro dos Deuses e Extraterrestres (1991, Ediouro/Editora Tecnoprint)
 OVNI Mistério Desvelado A Incrível Verdade (2010, Editora Multifoco)

Livros eletrônicos 
 Esfinge! O Enigma da Pedra da Gávea e Outros Mistérios Arqueológicos Espalhados pelo Brasil
 Insólito! Mistérios do Céu, da Terra, do Espaço e do Tempo

Ver também 
 Charles Berlitz
 J. J. Benítez
 Erich von Däniken
 Charles Fort
 Jacques Bergier
 Louis Pauwels
 Coleção Realismo Fantástico

Ligações externas 
 
 
 

Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Ufólogos do Brasil
Historiadores do estado do Rio de Janeiro